Актант:

 Актант — в лингвистике — активный, значимый участник ситуации, речевая конструкция, заполняющая семантическую или синтаксическую валентность предиката.
 Актант — в литературоведении и фольклористике — персонаж литературного или фольклорного произведения как субъект изображаемого действия.